Tic Toc (6ix9ine) - single van 6ix9ine
 Tic Toc (Lords of the Underground) - single van Lords of the Underground
 Tic Toc (Lena Katina) - single van Lena Katina
 Tic Toc (vliegveld) - vliegveld in Chili

Zie ook
TikTok